Асаф (Иоасаф) Иванович Баранов (; 1834, Александров, Владимирская губерния — 1905/1906, Москва) — русский купец 1-й гильдии, инженер-технолог, мануфактур-советник, меценат, потомственный почётный гражданин.

Биография

Ранние годы 
Асаф Баранов родился в 1834 году в семье купца 1-й гильдии Ивана Фёдоровича Баранова. Имя Асаф он получил в честь своего деда по материнской линии — Асафа Алексеевича Зимина, гаврилово-посадского купца-фабриканта. Образование получил в Московской Практической академии коммерческих наук. В молодости посетил ряд европейских стран, где ознакомился с передовыми технологиями мануфактурного производства.

Трудовая деятельность Асафа Баранова началась с 17 лет и первые шесть лет проходила в Александрове. В 1863 году ему и его старшему брату Александру досталась Троицко-Александровская мануфактура в селе Карабаново; в том же году они основали торговый дом «Александр и Асаф Ивановичи Барановы», контора которого располагалась в Москве. В 1874 году было учреждено «Товарищество на паях мануфактур Барановых», директором-распорядителем которого был избран Александр Иванович, а Асаф Иванович вошёл в состав директоров его правления.

Товарищество Соколовской мануфактуры 

В 1874 году на свои личные средства Асаф Баранов строит недалеко от деревни Струнино на берегу слияния речек Чёрная и Горелый Крест рядом с железной дорогой Москва—Ярославль текстильную фабрику, работа на которой началась в мае 1875 года.

Благотворительность 
Асаф Иванович проявил себя как благотворитель и меценат. Он был действительным членом губернского статистического комитета, гласным от Александровского уезда. Непосредственно в Александрове он входил в состав уездного земского собрания и городской думы, был городским головой. В 1892 году его стараниями в Струнино была построена школа на 120 мест, в которой в две смены обучались до 250 детей. Асаф Иванович был сторонником всеобщего образования; всего же в Александровском уезде под его началом было возведено более 10 школ, при которых открывались также ремесленные курсы. В 1895 году в посёлке появилась больница. Также при фабрике работали аптека и богадельня для увечных. В 1903 году в посёлке было построено здание театра, где выступали самодеятельные коллективы. Вплоть до конца XIX века железнодорожная платформа, появившаяся близ станции Александров, неподалёку от фабричных корпусов Соколовской мануфактуры, называлась «Бараново» (современное название «Струнино»).

Последние годы 
Умер Асаф Иванович в 1905 году (по некотором данным — в 1906 году; точная дата неизвестна) в Москве и был похоронен в некрополе Новодевичьего монастыря рядом с могилой Антона Павловича Чехова.

Генеалогическое древо рода Барановых

Примечания 

Купцы Российской империи
Мануфактур-советники